Auditoria fiscal (coletor federal)
 Caçador-coletor
 Coletor (motor)
 Coletor aberto
 Coletor comum
 Coletor de dados
 Coletor de lixo
 Coletor menstrual
 Aquecimento solar